Phu Phan steht für:

 Phu-Phan-Höhenzug, ein Mittelgebirge auf der Khorat-Hochebene im Isaan, Thailand
 Nationalpark Phu Phan, Nationalpark innerhalb des Phu-Phan-Höhenzuges
 Phu Kao – Phu Phan Kham Nationalpark, Nationalpark innerhalb des Phu-Phan-Höhenzuges
 Phu Pha Lek Nationalpark, Nationalpark innerhalb des Phu-Phan-Höhenzuges
 Phu Phan Palast, Residenz im Phu-Phan-Höhenzuges
 Amphoe Phu Phan, Landkreis in der Provinz Sakhon Nakhon, Thailand